Neocyproidea är ett släkte av kräftdjur. Neocyproidea ingår i familjen Cyproideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Neocyproidea